Делия — эпитет древнегреческой богини Артемиды. Также может означать:
 «Делия» — древнегреческое судно, использовавшееся для священных феорий.
 Делия — коммуна в Сицилии.
 Делия — река на Сицилии.
 «Делия» — стихотворение А. С. Пушкина
 Делия — кратер на видимой стороне Луны.
 (395) Делия — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C.
 «Делия» — молдавский футбольный клуб.